Figlinesi – abitanti di Figline Valdarno
Figlinesi – abitanti di Figline Vegliaturo